

Personnalités 
 Hugues de Fontaines (1944-2018), général de brigade (cavalerie)
 Marie-Louise-Charlotte de Pelard de Givry de Fontaines (1660-1730), écrivain français

Toponymes

Six Fontaines, source d'eau aménagée, à Herve.

Fontaine, commune d'Isère.
 Fontaines, commune de Saône-et-Loire.
 Fontaines, ancienne commune du département de la Vendée, aujourd'hui intégrée à Doix lès Fontaines.
 Fontaines, commune de l'Yonne

 Noms composés
 Doix lès Fontaines, commune de Vendée.
 Fontaines-d'Ozillac, commune de la Charente-Maritime.
 Fontaines-en-Duesmois, commune de la Côte-d'Or.
 Fontaines-en-Sologne, commune de Loir-et-Cher.
 Fontaines-les-Sèches, commune de la Côte-d'Or.
 Fontaines-Saint-Clair, commune de la Meuse.
 Fontaines-Saint-Martin, commune du Rhône.
 Fontaines-sur-Marne, commune de la Haute-Marne.
 Fontaines-sur-Saône, commune du Rhône

 Autres que communes
 Les Fontaines, quartier de Tours-Sud dans l'Indre-et-Loire.

Fontaines, ancienne commune du canton de Neuchâtel, aujourd'hui intégrée à Val-de-Ruz.
 Fontaines-sur-Grandson, commune du canton de Vaud.

Odonymes

Rue des Fontaines-Roland à Liège.

Rue des Fontaines-du-Temple à Paris ;
 Rue des Fontaines à Toulouse.

Voir aussi 
 
 

Patronyme français
Homonymie de patronyme
Homonymie de localités
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France